Maria da Glória de Orléans e Bragança (Petrópolis, 15 de diciembre de 1946), es una aristócrata francobrasileña. Es por matrimonio duquesa de Segorbe y condesa de Rivadavia.

Biografía 
Es hija del príncipe Pedro Gastón de Orleans-Braganza (1913-2007) y de la princesa María de la Esperanza de Borbón-Dos Sicilias (1914-2005). Nieta por vía paterna del príncipe Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza y de la condesa bohemia Elisabeth Maria Dobrzenska de Dobrzenicz. Por vía materna es nieta del infante Carlos Tancredo de Borbón-Dos Sicilias y de la princesa Luisa de Orleans, princesa de Francia. Su madre, María de la Esperanza de Borbón y Orleans era hermana de María de las Mercedes de Borbón y Orleans, condesa de Barcelona y madre de Juan Carlos I de España.

Matrimonios y descendencia 

María de la Gloria contrajo matrimonio el 1 de julio de 1972 en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa con Alejandro de Yugoslavia, príncipe heredero de Serbia y jefe de la Casa Real de Serbia. El príncipe Alejandro es el único hijo del rey Pedro II de Yugoslavia, último rey de Yugoslavia y de la princesa Alejandra de Grecia. Desde el momento de su matrimonio, hasta el divorcio en 1985, María de la Gloria de Orleans-Braganza se convirtió en princesa consorte de Yugoslavia y Jefa consorte de la Casa Real de Serbia. A pesar del divorcio el 19 de febrero de 1985, el matrimonio tuvo tres hijos, dos de ellos gemelos;

 Príncipe Pedro de Serbia (5 de febrero de 1980, Chicago, Estados Unidos). Soltero.
 Príncipe Felipe de Serbia (15 de enero de 1982, Falls Church, Virginia),  Casado con Danica Marinković (n.17 de agosto de 1986 en Belgrado) el 7 de octubre de 2017 en la Catedral de San Miguel (Belgrado). La pareja tuvo su primer hijo en común, el príncipe Esteban de Yugoslavia, Príncipe de Serbia, el 25 de febrero de 2018 en Belgrado. Tras la renuncia en 2022 de su hermano Pedro, se convierte en heredero de los derechos dinásticos.
 Príncipe Alejandro de Serbia (15 de enero de 1982, Falls Church, Virginia, Estados  Unidos), mellizo del anterior. Soltero.

El 24 de octubre de 1985 contrae segundas nupcias con Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, duque de Segorbe. Ignacio es hijo de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, XVIII duquesa de Medinaceli (1917-2013) y de Rafael de Medina y Vilallonga (1905-1992). De este matrimonio tiene dos hijas:

 Sol María Blanca de Medina y Orleans-Braganza, condesa de Ampurias (8 de agosto de 1986, Nueva York, Estados Unidos). Soltera.
 Ana Luna de Medina y Orleans-Braganza, condesa de Ricla (4 de mayo de 1988, Nueva York, Estados Unidos). Soltera.

Títulos 

 Su Alteza Real la princesa María de la Gloria de Orleans-Braganza. (1946-1972). 
 Su Alteza Real la princesa heredera de Yugoslavia, princesa de Orleans-Braganza. (1972-1985). 
 Su Alteza Real la duquesa de Segorbe, princesa de Orleans-Braganza. (1985-2003).
 Su Alteza Real la duquesa de Segorbe, condesa de Rivadavia, princesa de Orleans-Braganza. (2003-presente).

Antepasados

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 Elisabeth Dobrzensky von Dobrzenicz "Imperatriz do Brasil"   (en portugués)
  (en inglés)
 The Imperial Family of Brazil (en inglés)
 A Verdade Dinástica (en portugués)

Príncipes de Orleans-Braganza
Nacidos en Petrópolis
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Nobles de Brasil del siglo XX
Nobles de Brasil del siglo XXI